

Personatges 
 Volni (escriptor), escriptor etrusc

Geografia 
 Volni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Volni (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Volni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Volni (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia